Bruno Watschinger ist der Name folgender Personen:

 Bruno Watschinger (Mediziner) (1920–2017), österreichischer Nephrologe
 Bruno Watschinger (Eiskunstläufer), österreichischer Eiskunstläufer